Baglama steht für folgende Langhalslauten:
 die türkische Bağlama, siehe Saz  
 die griechische Baglamas 
 die albanische Bakllama